— некоммерческая организация для оказания поддержки проекту Mozilla в Европе. Располагается в Париже.

 была основана в декабре 2003 года, о чём было объявлено в феврале 2004 года на . В результате датой основания считают и 17 февраля 2004.

Организация была независима от , но аффилирована с ней.

Языки 

Сайт Mozilla Europe был доступен на 22 языках: албанском, баскском, каталанском, чешском, датском, нидерландском, английском, финском, французском, немецком, греческом, венгерском, итальянском, литовском, норвежском, польском, португальском, румынском, русском, словацком, испанском и турецком.

Примечания

Ссылки 
 

Mozilla
FLOSS-организации